Э́лани Нико́ль «Ла Ла» Э́нтони (; 25 июня 1979, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американская телевизионная персона, , , ,  и .

Биография 
Элани Николь Васкес родилась 25 июня 1979 года в Бруклине (штат Нью-Йорк, США) в семье пуэрто-риканского происхождения. У неё есть младшие брат и две сестры: Кристиан Васкес, Авиана Васкес и Солана Васкес.

Карьера 
Под псевдонимом Ла Ла Элани начала свою карьеру в 1999 году.

Ла Ла дебютировала в кино в 2001 году, сыграв роль в Бобби в фильме «». Всего она сыграла более чем в 30-ти фильмах и телесериалах.

В 2010—2011 годы Ла Ла появлялась в реалити-шоу «Семейство Кардашян». Тогда же написала два сценария к документальным телесериалам о себе и их же спродюсировала — «La La’s Full Court Wedding» (2010) и «La La’s Full Court Life».

Личная жизнь 
С 10 июля 2010 года Ла Ла замужем за баскетболистом Кармело Энтони, с которым она встречалась 7 лет до их свадьбы. У супругов есть сын — Кийэн Кармело Энтони (род.07.03.2007). В апреле 2017 года супруги расстались, но вновь сошлись в декабре 2018 года.

27 сентября 2015 года Ла Ла призналась, что она страдает псориазом около десяти лет.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Говардского университета
Участники реалити-шоу США